Miejscowości w USA:
 Tiffin – miasto w stanie Iowa, w hrabstwie Johnson
 Tiffin – miasto w stanie Ohio, w hrabstwie Seneca
Gminy w USA:
 Tiffin (ang. Tiffin Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Adams
 Tiffin (ang. Tiffin Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Defiance